Il Campionato Riserve 1939-1940 fu la diciannovesima edizione del campionato italiano di calcio delle riserve.

Le sedici riserve iscrittesi disputarono un girone unico con partite di andata e di ritorno.

Classifica finale 

Legenda:
      Campione d'Italia Riserve 1939-1940.

Note:
 Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
 A parità di punti, le posizioni in classifica venivano determinate sulla base del quoziente reti (gol fatti÷gol subiti).

Risultati

Tabellone

Calendario 

Calcio nel 1939
Calcio nel 1940
Competizioni calcistiche italiane scomparse